Scarante ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Scarante (1873–1944), italienischer Geistlicher
 Gianpaolo Scarante (* 1950), italienischer Diplomat